Этах (, ) — город в западной части штата Уттар-Прадеш, Индия. Административный центр округа Этах.

География 
Абсолютная высота — 169 метров над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 145 601 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Через город проходит национальное шоссе № 91.

Примечания 

Города Уттар-Прадеш